Георгий Пермяков:
 Пермяков, Георгий Георгиевич (1917—2005) — советский писатель и краевед.
 Пермяков, Георгий Прокопьевич (1894—1966) — участник установления Советской власти в Тюмени, председатель городского Совета.